Jura bernois peut faire référence à :
 le Jura bernois, région francophone du canton de Berne, en Suisse
 l'arrondissement administratif du Jura bernois : arrondissement francophone du canton de Berne et qui remplace les trois districts francophones bernois
 Le Jura bernois, quotidien du Jura bernois (ayant paru de 1862 à 1992)
 Radio Jura bernois, radio du Jura bernois